Лома де лос Конехос има више значења:

 Лома де лос Конехос (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома де лос Конехос, Ранчо Алегре (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома де лос Конехос (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику